Max Wirth ist der Name folgender Personen:

* Max Wirth (Ökonom) (1822–1900), deutscher Nationalökonom und Journalist
 Max Wirth (Unternehmer) (1881–1952), Schweizer Unternehmer
 Max Wirth (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler 
 Max Wirth (Radsportler) (* 1930), Schweizer Radsportler